Krusze peut désigner en Pologne :
 Krusze, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Krusze, village de la voïvodie de Mazovie
 Krusze, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Krusze, village de la voïvodie de Poméranie occidentale